Ellington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ellington Township (Illinois)
 Ellington Township (Hancock County, Iowa)
 Ellington Township (Palo Alto County, Iowa)
 Ellington Township (Michigan)
 Ellington Township (Minnesota)